Дюпон де Немур () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дюпон де Немур, Пьер Самюэль (1739—1817) — французский экономист и политический деятель, представитель школы физиократов.
 Дюпон де Немур, Элетер Ирене (1771—1834) — химик и промышленник, основатель и первый президент «DuPont».
 См. также 
 Дюпон